Max von Baden (Duitse hertog), het hoofd van huis Baden
 Max van Baden (1867-1929), voormalig erfgroothertog van Baden, generaal en rijkskanselier van het Duitse keizerrijk